inkorporacja – w językoznawstwie: tworzenie wyrazów złożonych 
 inkorporacja terytorium – pojęcie prawa międzynarodowego
 inkorporacja norm prawnych – zebranie i spisanie wielu norm prawnych w formie jednego aktu normatywnego
 inkorporacja prawa międzynarodowego – włączenie prawa międzynarodowego do krajowego porządku prawnego